Alevia puede rerefirse a:

 Alevia, localidad española en la provincia de Asturias.
 El sinónimo del género botánico Bernardia.